Бистриця — струмок в Україні у Львівській області. Витік біля села Мала Білина.